Teive ist der Familienname folgender Personen:

 João de Teive (1460–1535), portugiesischer Seefahrer